Amisus steht für:

 lateinische Schreibweise der antiken Stadt Amisos in Pontus, heute Samsun in der Türkei
 Titularbistum Amisus, römisch-katholisches Titularbistum, das auf einen erloschenen Bischofssitz in der gleichnamigen Stadt zurückgeht